Voici la liste des planètes mineures numérotées de 78001 à 79000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

78001-78100

78101-78200

78201-78300

78301-78400

78401-78500

78501-78600

78601-78700

78701-78800

78801-78900

78901-79000 

78001-79000